Kratki izlet (roman Antuna Šoljana)
Kratki izlet (roman Ratka Cvetnića)